|-
| 179901 - ||  || 30 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179902 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179903 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179904 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179905 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179906 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179907 - ||  || 5 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 179908 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179909 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179910 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179911 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179912 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179913 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179914 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179915 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179916 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179917 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179918 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179919 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179920 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179921 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179922 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179923 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179924 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179925 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179926 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179927 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179928 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179929 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179930 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179931 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179932 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179933 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179934 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179935 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179936 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179937 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179938 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179939 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179940 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179941 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179942 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179943 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179944 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179945 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179946 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179947 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179948 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179949 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179950 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179951 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179952 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179953 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179954 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179955 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179956 - ||  || 30 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179957 - ||  || 25 noiembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 179958 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 179959 - || 2002 XO || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179960 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179961 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179962 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179963 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179964 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179965 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179966 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179967 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179968 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179969 - ||  || 7 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179970 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179971 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179972 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179973 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179974 - ||  || 7 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179975 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179976 - ||  || 8 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179977 - ||  || 9 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179978 - ||  || 7 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179979 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179980 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179981 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179982 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179983 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179984 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179985 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179986 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179987 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179988 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179989 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179990 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179991 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179992 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179993 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179994 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179995 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179996 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179997 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179998 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179999 - || 2002 YL || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180000 - || 2002 YT || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-